Willie Green peut désigner :
 Willie Green (1966-), un joueur américain de football américain
 Willie Green (1981-), un joueur et entraîneur américain de basket-ball